Never Say Goodbye (1946), Amerikaanse komediefilm uit 1946.
 Never Say Goodbye (1956), Amerikaanse dramafilm uit 1956.
 Never Say Goodbye (Bon Jovi), single van Bon Jovi uit 1987.
 Never Say Goodbye (Sarah Bettens), livealbum van Sarah Bettens uit 2008.